

Anno 
 436 o 436 a.C.

Codici 
 436 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Livergnano, nel comune di Pianoro, in provincia di Bologna

Matematica 
 436 – numero